Janssens puede hacer referencia a:

Personas 
 Abraham Janssens (1575-1632), pintor flamenco del periodo barroco activo principalmente en Amberes.
 Émile Janssens (1902-1989), militar belga.
 Francis Janssens (1843-1897), prelado de la Iglesia católica.
 Hieronymus Janssens (1624-1693), pintor barroco flamenco especializado en escenas galantes de grupo.
 Jan Janssens (1590-1650), pintor barroco flamenco, considerado máximo representante del caravaggismo de Gante.
 Jean-Baptiste Janssens (1889-1964), sacerdote jesuita belga.
 Kevin Janssens (1986-), futbolista belga.